Machination ou La Machination est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 La Machination, pièce de théâtre écrite par Henry Bauchau (L'Aire, 1969), ensuite rééditée sous le nom de La Reine en Amont
 La Machination, roman français écrit par Christian Grenier et paru en 1973
 Machination, collection de bandes dessinées (éditions Delcourt)

Cinéma 
 La Machination, titre québécois du film italien Una sull'altra réalisé par Lucio Fulci, sorti en 1969 ;
 La Machination, titre français du film italien Senza via d'uscita réalisé par Piero Sciumè, sorti en 1971 ;
 La Machination, titre français du film américain The Naked Face réalisé par Bryan Forbes, sorti en 1984.

Télévision 
Walker, Texas Ranger : La Machination